Новоспасское — село в Матвеевском районе Оренбургской области, административный центр сельского поселения Новоспасский сельсовет.

География 
Находится на расстоянии примерно 10 километров на юго-восток от районного центра села Матвеевка.

Население 
Население составляло 356 человек в 2002 году (русские 89 %), 235 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Матвеевского района